Le terme fantasme, également orthographié phantasme, peut signifier :
 fantasme (psychologie), manifestation imaginaire, consciente ou inconsciente, de la vie psychique.
 fantasme sexuel, situation imaginaire érotique ou sexuelle.

Notes et références

Voir aussi 
 Fantasm, film de Richard Franklin, sorti en 1976.